Siège de Narbonne (436) par les Wisigoths de Théodoric  ;
 Siège de Narbonne (719) par les Arabes d'Al-Samh ;
 Siège de Narbonne (737) par Charles Martel ;
 Siège de Narbonne (759) par Pépin le Bref ;
 Siège de Narbonne (1355) pendant la guerre de Cent Ans.

Narbonne
Histoire de Narbonne